Erlenmühle ist der Ortsname von

 Erlenmühle (Lichtenau), Ortsteil des Marktes Lichtenau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Erlenmühle (Ludwigschorgast), Ortsteil des Marktes Ludwigschorgast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Erlenmühle (Denkingen), Ortsteil der Gemeinde Denkingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Erlmühle